Il doppio del torneo di tennis Shanghai Open 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Roger Smith che hanno battuto in finale 4–6, 6–2, 7–6 Jim Grabb e Michael Tebbutt.

Teste di serie
 Mark Keil /  Jeff Tarango (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Michael Tebbutt (finale)
 Piet Norval /  Marcos Ondruska (primo turno)
 Kent Kinnear /  Dave Randall (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Shanghai Open 1996
ATP Tour 1996